Willem Karel Hendrik Feuilletau de Bruyn (1815-1857), Nederlands officier en ridder in de Militaire Willems-Orde, vader van Gaston, grootvader van Willem Karel Hendrik
Gaston Feuilletau de Bruyn (1848-1902), zoon van Willem Karel Hendrik, kolonel en ridder Militaire Willems-Orde
Willem Karel Hendrik Feuilletau de Bruyn (1886-1972), Nederlands officier en publicist, zoon van Gaston en kleinzoon van Willem Karel Hendrik